Tomaschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Apollinari Iwanowitsch Tomaschewski (1890–1926), russisch-sowjetischer Pilot
 Boris Wiktorowitsch Tomaschewski (1890–1957), russischer Literaturwissenschaftler
 Jewgeni Jurjewitsch Tomaschewski (* 1987), russischer Schachspieler

Siehe auch:
 Tomaschewsky
 Tomaszewski